Финал Кубка шотландской лиги 2001 — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 2000/01, состоявшийся 18 марта 2001 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Селтик» и «Килмарнок». Благодаря «хет-трику» шведского нападающего «кельтов», Хенрика Ларссона, глазговский коллектив праздновал уверенную победу — 3:0.

Путь к финалу

«Селтик»

«Килмарнок»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com 

2001
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Килмарнок»
Футбол в Европе в 2001 году
События 18 марта
Март 2001 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2001 году